Палец — село в городском округе Перевозский Нижегородской области. Поселение насчитывает  жителей.

Название дано в честь реки Палец, притоком Сундовика.

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 90 км, до административного центра города Перевоз — 25 км.
 Часовой пояс

История 
Основано в XV веке, первоначально называлось Левонтьевой (Левонтьево) 

В начале XVII веке царь М.Ф. Романов подарил село князю Борису Михайловичу Лыкову. После смерти Лыкова поместье было  отписано царю, который подарил его князю Семёну Андреевичу Урусову. Его сын, Фёдор Семенович, в 1680 году построил в селе каменную церковь в честь иконы Божией Матери Одигитрии Страстной. В конце XVIII - начале XIX вв. поместье принадлежит генералу Нарышкину, а последним хозяином села Палец была семья генерала Дымова.

В 1780 году — село Палец Нижегородского уезда Нижегородской губернии

До 31 мая 2017 года выступало административным центром Палецкого сельсовета.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % из 298 человек.

Уроженцы 

 Шиянов И.И. 
 Наумов, А.Н.

Примечания 

Населённые пункты Перевозского района